L'American Airlines Tennis Games 1976 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 1ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Commercial Union Assurance Grand Prix 1976. Il torneo si è giocato a Palm Springs in California dal 22 al 28 marzo 1976.

Partecipanti

Teste di serie

Campioni

Singolare maschile 

 Jimmy Connors ha battuto in finale  Roscoe Tanner 6–4, 6–4

Doppio maschile 

 Colin Dibley /  Sandy Mayer hanno battuto in finale  Raymond Moore /  Erik Van Dillen 6–3, 7–5

Note

Collegamenti esterni